Joachim hace referencia a:
 Joachim von Ribbentrop, líder nazi alemán, Ministro de Asuntos Exteriores durante la Segunda Guerra Mundial;
 Joachim Fest, periodista e historiador alemán;
 Joachim Johansson, tenista sueco;
 Joseph Joachim, violinista austro-húngaro;
 Joachim Löw, futbolista alemán, posteriormente entrenador.

Nombres germanos
Nombres masculinos